Landarzt steht für:

 Landarzt, auf dem Land praktizierender Hausarzt
 Der Landarzt ist der Titel eines Romans von Honoré de Balzac, veröffentlicht 1833
 Ein Landarzt, Erzählung von Franz Kafka (1918)
 Ein Landarzt (Erzählband), Sammelband mit 14 Erzählungen Franz Kafkas
 Der Landarzt, deutsche Fernsehserie (1986–2013)

Siehe auch:
 Die Landärztin
 Landarzt Dr. Brock